Терьер

 Терьеры — группа пород собак.
 Терьер — американский зенитно-ракетный комплекс.